Альфред Сислей (, 30 октября 1839, Париж — 29 января 1899, Море-сюр-Луэн) — французский живописец-пейзажист английского происхождения, представитель импрессионизма, родился и прожил большую часть жизни во Франции.

Биография 
Сислей родился 30 октября 1839 года в Париже, его отцом был британский коммерсант Уильям Сислей (Сисли).

В 1857 году родители отправили Альфреда в Лондон для обучения коммерции, но юноша предпочёл заниматься живописью и в 1862 г. вернулся в Париж. По возвращении он поступил в мастерскую Шарля Глейра, где сблизился с Клодом Моне, Камилем Писсаро, Огюстом Ренуаром и Фредериком Базилем. Наибольшее влияние на Сислея как на художника оказали британские мастера Уильям Тёрнер, Джон Констебл и Ричард Паркс Бонингтон, а также французы Камиль Коро, Гюстав Курбе и Эжен Буден.

В 1866 году Сислей женился на Мари Эжени Лекуэзек — от этого брака родилось двое детей. Семейный портрет Сислеев в 1868 году написал друг семьи, Огюст Ренуар. В 1873 году стал одним из основателей «Акционерного общества художников-живописцев», в которое вошли многие импрессионисты. В 1890 году избран членом Национального общества изящных искусств.

Студенческие работы Сислея не сохранились. Ранний период творчества характеризуется гармоничными и воздушными пейзажами, роднящими художника с другими импрессионистами. В начале 70-х годов XIX века, после франко-прусской войны, вместе с семьёй поселился в Вуазене, рядом с городком Лувесьен, к западу от Парижа. С середины 1880-х годов он находился под сильным влиянием Клода Моне, в его манере стали усиливаться элементы декоративности, он начинает работать с хроматическими, мерцающими красками, приводящими к ощущению дематериализации предметов в его композициях. Пейзажи Сислея, отмеченные тонким лиризмом и выдержанные в свежей и сдержанной световой гамме, передающие подлинную атмосферу Иль-де-Франса, хранят в себе особую прозрачность и мягкость природных явлений всех времен года. Сислей никогда не стремился к необычным эффектам, использовал простую композицию и ограниченную цветовую гамму.

Сислей умер 29 января 1899 года в нищете и безвестности в местечке Море-сюр-Луэн, близ Фонтенбло, от ревматизма и рака горла, всего на несколько месяцев пережив свою жену. 15 июля 1911 года в Море-сюр-Луэн ему был открыт памятник.

Произведения 
 Сельская аллея (1864)
 Мороз в Лувесьенне (1873), Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
 Вид Монмартра с Цветочного острова (1869)
 Ранний снег в Лувесьенне (1872)
 Мост в Аржантее (1872)
 Регата в Хэмптон-Корте (1874)
 Наводнение в Порт-Марли (1876)
 Лужайки весной (1880—1881), Национальная галерея, Лондон
 Ветреный день в Венё (1882), Государственный Эрмитаж
 Берега в Сен-Маммесе (1884), Государственный Эрмитаж
 Опушка леса в Фонтенбло (1885), Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

См. также 
 Грейторекс, Элиза Пратт

Литература 
 Бродская Н., Картины Сислея в Эрмитаже, Л., 1963;
 Daulte F., Alfred Sisley, Lausanne, 1959.

Примечания

Ссылки 
 Жизнь и творчество Альфреда Сислея

Художники-пейзажисты Франции
Художники-импрессионисты Франции
Художники Франции XIX века
Море-сюр-Луан
Персоналии:Томри